Дорис Карева (; 28 ноября 1958, Таллин) — эстонская поэтесса и журналистка.

Биография 
Дорис Карева родилась в семье эстонского композитора Хиллара Карева (1931—1992). С 1966 по 1977 год ходила в 7-ю Таллинскую школу. Учась в школе сыграла роль в фильме «Лесная легенда» (1968). 

С 1977 по 1983 год изучала лингвистику и литературоведение романских и германских языков в Тартуском университете.

В 1978—1993 годах работала корректором в эстонском культурном еженедельнике «irp ja Vasar», а в 1997—2002 годах была литературным редактором. С 1992 по 2008 год была Генеральным секретарём Эстонской национальной комиссии ЮНЕСКО.

Свои первые поэтические произведения стала писать ещё в 1960-х. В 1982 году стала членом Союза писателей.

Перевела на эстонский язык произведения Уильяма Шекспира, Анны Ахматовой, Эмили Дикинсон, Иосифа Бродского, Джебрана Халиля Джебрана, Кабира, Уистена Хью Одена и Сэмюэла Беккета. Её книги были переведены более чем на 20 языков. В частности, на русском языке вышел сборник стихов «Откровение» Марины Тервонен (Таллин, 1989), а также сборник «Камертон» (Таллин, 1997), в котором поэтессы выступили переводчиками произведений друг друга. Дорис Карева сотрудничала со многими европейскими музыкантами, композиторами, театральными режиссёрами и хореографами, ряд её стихов был положен на музыку.

Её поэзия проникнута женственностью и чувственностью. Стихи очень музыкальны, для них характерны недосказанность и элегия. Она строго соблюдает форму стиха. В своих произведениях поэтесса часто использует мотивы тишины, чистоты и света, что перекликается с творчеством Юхана Вийдинга. Магистральные темы — отношения человека с другим человеком и отношения человека с вещным миром.

В 1991 и 1993 годах она получала поэтическую премию литературного журнала «Looming», в 1991 году поэтическую премию Юхана Лийва, в 2003 году премию Эдуарда Вильде, в 2007 — творческую стипендию фонда «Eesti Kultuurkapital» «Ela ja sära» («Живи и сияй»). В 2001 году стала кавалером Ордена Белой звезды IV класса.

Лауреат Национальных премий Эстонии в области культуры (1993, 2006).

Сочинения 
 «Päevapildid» (1978)
 «Ööpildid» (1980)
 «Puudutus» (1981)
 «Salateadvus» (1983)
 «Vari ja viiv» (1986)
 «Armuaeg» (valikkogu, 1991)
 «Kuuhobune» (1992)
 «Maailma asemel» (1992)
 «Hingring» (1997)
 «Mandragora» (2002)
 «Aja kuju» (2005)
 «Tähendused» (2007)
 «Lõige» (2007)
 «Deka» (2008)
 «Sa pole üksi» (2011)
 «Perekonnaalbum» (2015)

Примечания

Ссылки 
 
 Стихи Дорис Карева

Поэтессы Эстонии
Журналисты Эстонии
Эстонские поэты